Polsko-Libijska Izba Gospodarcza (ang. Polish-Libyan Chamber of Commerce) – organizacja, której celem jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy obydwoma krajami. 

Izba utrzymuje przedstawicielstwo w Trypolisie.

Siedziba 
Izbę założono i mieściła się w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej 56. W marcu 2016 siedzibę przeniesiono do Warszawy do powstałej w 1912 kamienicy (proj. Artura Gurneya i Bronisława Brochwicz-Rogóyskiego) firmy Horn & Rupiewicz przy ul. Lwowskiej 17 róg Koszykowej.

Linki zewnętrzne 
 Ambasada Libii w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Libii
Gospodarka Polski